Eddyville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Eddyville (Illinois)
Eddyville (Iowa)
Eddyville (Kentucky)
Eddyville (Nebraska)